Берестовеньки — лінійна вантажно-пасажирська залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці.

Розташована у селі Берестовенька Харківської області на лінії Мерефа — Красноград між станціями Власівка (19 км) та Красноград (18 км).

На станції зупиняються місцеві потяги.

Примітки

Посилання 
  Станція на Фотолініях .

Джерела 
 
 

Залізничні станції Харківської області
Транспорт Красноградського району